Clòia (en grec antic χλοιά "Chloiá" o χλόεια "Chlóeia") era un festival que se celebrava a Atenes en honor de la deessa anomenada Demèter Chloe o simplement Chloe (herba naixent, gespa), un dels sobrenoms de Demèter, que tenia el seu temple prop de l'acròpoli a la ciutat d'Atenes, segons Pausànies i Ateneu de Nàucratis.

Se celebrava a la primavera el dia 6 de Thargelion, quan començaven a florir els camps i s'iniciava amb el sacrifici d'una cabra i amb molta festa i alegria.

Referències 

Festivals de l'antiga Atenes